

Patronymie

 Gloria Grahame (1923- 1981) est une actrice américaine.
 Kenneth Grahame (1859-1932) est un romancier britannique.
 John Grahame (1975- ) est un gardien de but de hockey sur glace américain.
 Nikki Grahame (1982-2021), personnalité de télévision britannique.
Nom composé
 Seth Grahame-Smith (1976- ) est un écrivain américain et un producteur de films.